

События 
 В Москве правит Василий I Дмитриевич.
 Фридрих I Веттин, маркграф Мейсена, стал курфюрстом Саксонии.
 Турецкий султан напал на Грецию и разрушил стену на Истме. Фессалоника продана венецианцам.
 Война Китая на северных границах с кочевниками.
 Весна — Отведя войска в горы, Ле Лой замирился с китайцами. Пополнение армии, создание запасов.
 В сентябре 1423 года правитель Золотой Орды Барак хан осадил Одоев, но не смог взять город штурмом и отступил в степи, захватив большое количество пленных. Князь Юрий Романович Одоевский и мценский воевода Григорий Протасьев со своими дружинами устремились в погоню за отступающими татарами и отбили много пленников.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1423 году
 3 июля — Людовик XI, французский король в 1461—1483 гг.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1423 году

См. также